Крутихинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Крутихинская волость — в составе Ирбитского уезда Пермской губернии.
 Крутихинская волость — в составе Шадринского уезда Пермской губернии.